Isztar, Inanna – sumeryjska bogini miłości
 Afrodyta – grecka 
 Wenus, Wenera – rzymska 
 Milda – bałtycka (litewska) bogini miłości
 Szauszka – hetycka
 Freja – germańska
 Sif – nordycka
 Anat – syro-palestyńska (ugarycka) bogini miłości
 w mitologii egipskiej
 Hathor – bóstwo miłości
 Bastet, Bast – bogini miłości i płodności

czasami określano tym mianem Ritę Hayworth